Зорянский сельский совет () — входит в состав
Пятихатского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Заря.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Заря 
 пос. Авангард 
 с. Зелёный Луг 
 с. Касиновка 
 с. Осыковатое 
 с. Петровка

Примечания